Составы команд, принимавших участие в Чемпионате Европы по футболу 1984, проходившего во Франции, с 12 по 27 июня 1984 года.

Группа А

Франция

Дания

Бельгия

Югославия

Группа B

Испания

Португалия

ФРГ

Румыния

Ссылки 
 Результаты на RSSSF

Составы
1984